O Tucson Amigos foi um clube americano de futebol com sede em Tucson, Arizona, que competia no SISL, USISL e United Soccer Leagues.

História 

O fundador da Tucson Amigos foi Dennis Archer, um empresário local dono do Tucson Amigos Indoor Soccer Center.

Clubes de futebol extintos em 1999
Clubes de futebol fundados em 1989
Clubes de futebol extintos do Arizona